

Događaji 
 Gradić Icosium došao pod starorimsku vlast.

Rođenja

Smrti